Гео́ргий Анто́нович О́рвид (25 ноября [8 декабря] 1904, Вознесенск Херсонской губернии — 17 июня 1980, Москва) — советский трубач, профессор Московской консерватории (1941), народный артист РСФСР (1972).

Биография 

В 1925 году Орвид поступил в Московскую консерваторию (класс профессора Михаила Табакова) и окончил её в 1930 году. В том же году становится солистом оркестра Большого театра, спустя четыре года получает приглашение в оркестр Гостелерадио, а в 1936 — в только что созданный Государственный академический симфонический оркестр СССР. В эти же годы Орвид занимается преподавательской деятельностью в музыкальном училище имени Гнесиных и пишет первый вариант своей «Школы игры на трубе», в дальнейшем неоднократно переиздававшейся.

Во время войны Орвид принимал участие в боях, был награждён боевыми орденами и медалями. После окончания войны был назначен начальником Главного управления музыкальных учреждений Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. С 1948 года — заместитель директора Московской консерватории по научной и учебной работе, c октября 1955 года член коллегии министерства культуры СССР. С апреля 1956 года по июль 1957 года - заместитель министра культуры СССР по вопросам культурных связей с зарубежными странами. В 1958 году входил в состав оргкомитета Первого Международного конкурса имени Чайковского. С 1959 по 1961 год возглавлял Большой театр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966), народный артист РСФСР (1972).

Похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с женой — народной артисткой СССР  Надеждой Сергеевной Надеждиной (Бруштейн).

Репертуар 

Репертуар Орвида включал в себя как классические сочинения для трубы, так и собственные переложения. В 1960-е годы он стал первым исполнителем в СССР неизвестных до того произведений западных современных композиторов — Пауля Хиндемита, Артюра Онеггера, Богуслава Мартину и других, а также ряда сочинений авторов эпохи барокко и раннего классицизма, до того также редко исполнявшихся.

Тимофей Докшицер говорил об Орвиде:

Он был смелый, дерзновенный первооткрыватель, познакомивший нас с целым рядом неизвестных сочинений, иногда сложных до непризнания их на первых порах, а теперь вошедших в репертуар трубачей. Причем Орвид не считался с риском быть непонятым или раскритикованным. Его убеждения, вера в автора, в его сочинение, за которое он брался, были выше его риска.

Георгию Орвиду посвящён ряд сочинений современных композиторов, в том числе соната для трубы и фортепиано Владислава Агафонникова.

Педагогическая деятельность 

За годы работы в училище имени Гнесиных и Московской консерватории Орвид подготовил большое количество высококлассных трубачей, ставших впоследствии концертирующими музыкантами, солистами оркестров, преподавателями. Помимо собственной «Школы игры на трубе» он редактировал новое издание «Школы для корнет-а-пистона» Жана Батиста Арбана, подготовил ряд сборников пьес для трубы, выступал с докладами по вопросам методики обучения игре на инструменте, вёл активную исследовательскую работу.

Примечания

Литература 

 
 Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1917—1967). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III. М., 1970
 
 Газета «Российский музыкант» № 2 (1232) март 2005

Ссылки 
 

Академические музыканты СССР
Трубачи СССР
Академические музыканты России
Трубачи России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыканты Государственного академического симфонического оркестра России
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Похороненные на Новодевичьем кладбище